Святы́е го́ры — меловые выступы на берегу реки Северский Донец.
 Святы́е го́ры — одно из прежних названий посёлка Пушкинские Горы Псковской области.
 Святы́е го́ры — национальный природный парк, расположенный на севере Донецкой области.
 Святые горы Ломбардии и Пьемонта — памятник Всемирного наследия.

См. также 
 Святая гора Афон
 Святая гора (фильм)